Кантале́хо:

 Канталехо — муниципалитет в Испании;
 Луис Медина Канталехо — испанский футбольный арбитр.